Human Target může být:
 Human Target (komiks) – komiksová série
 Human Target (seriál, 1992) – americký seriál z roku 1992
 Lidský terč (seriál) (v originále Human Target) – americký seriál z let 2010–2011